Die Abkürzung PFM steht für:

 Pulsed Force Mode, eine Betriebsart für ein Rasterkraftmikroskop
 Photonic Force Microscope, eine Mikroskopieart (optische Pinzette)
 Pulsfrequenzmodulation
 Premiata Forneria Marconi, eine italienische Rock-Band
 PostScript Font Metric (auch Printer Font Metric), die Kerning- und Dicktenwerte bei PostScript-Fontformaten
 Porsche Flugmotor, siehe Porsche PFM 3200
 Schützenabwehr-Sprengmine (russisch ), sowjetische Schmetterlingsmine, siehe PFM-1

PFM